OCS est un sigle signifiant :
 Organisation de coopération de Shanghai, une organisation intergouvernementale ;
 Olympique de Safi, club de football marocain ;
 Original Chip Set, chipset utilisé dans les ordinateurs Amiga de la marque Commodore ;
 OCS Inventory, une application informatique ;
 OCS, un bouquet télévisuel contenant OCS City, OCS Choc, OCS Géants, OCS Max et OCS Go ;
 Ocean Colour Scene un groupe de musique originaire de Birmingham ;
  API REST pour l'intégration des communautés et services web sur mobile et ordinateurs.